Sprint žen na Zimních olympijských hrách 2014 se konal v neděli 9. února jako zahajovací ženský závod biatlonu v lyžařském středisku v Centru biatlonu a běžeckého lyžování Laura nedaleko Krasnoj Poljany. Zahájení sprintu proběhlo v 18.30 hodin místního času UTC+4 (15.30 hodin SEČ). Závodu se zúčastnilo 84 závodnic z 33 zemí.

Obhájkyní vítězství z minulých her byla slovenská závodnice Anastasia Kuzminová, která triumf zopakovala a třetí skončila ukrajinská biatlonistka Vita Semerenková.

Původně stříbrná Ruska Olga Viluchinová byla v listopadu 2017 spolu s krajankou Janou Romanovovou diskvalifikována pro porušení antidopingových pravidel. Změnu pořadí Mezinárodní olympijský výbor ponechal v gesci Mezinárodní biatlonové unie, které rozhodnutí postoupil. V prosinci 2017 byla z týchž důvodů diskvalifikována Olga Zajcevová. V září 2020 Mezinárodní sportovní arbitráž rozhodla o zrušení diskvalifikace Viluchinové a Romanovové a potvrdila diskvalifikaci Zajcevové.

Výsledky

Reference 

Biatlon na Zimních olympijských hrách 2014